Lennie Niehaus Vol. 3: The Octet, 2 est un album du saxophoniste de Jazz West Coast, Lennie Niehaus.

Titres 
 Contemporary Records C-3503
 01. Blue Room
 02. You and the Night and the Music
 03  Bunko
 04. Love is Here to Stay
 05. They Say it's Wonderful
 06. Rick's Tricks
 07. Rose Room
 08. Cooling it
 09. Yes, Yes, Honey
 10. Bebbie
 11. Nice Work if You Can Get it
 12. Circling the Blues

Personnel 
Les trois sessions sont enregistrées par un même octette, composé de Lennie Niehaus (as), Bill Holman (ts), Jimmy Giuffre (bs), Stu Williamson (tp), Bob Enevoldsen (vt), Pete Jolly (p), Monty Budwig (b) et Shelly Manne (d).

Dates et lieux 
Hollywood, Californie, ,  et

Discographie 
 1955, Contemporary Records (LP)

Référence 
 Liner notes de l'album Contemporary Records, John S. Wilson, 1955.

Album musical sorti en 1955
Album publié par Contemporary Records
Album de jazz
Album de jazz West Coast